Mississippi kan syfta på:

 Mississippifloden – en flod i Nordamerika
 Mississippi River, Ontario – en flod i Kanada
 Mississippi – en delstat i USA
 Mississippi brinner – en film från 1988
 Mississippi (geologisk tidsperiod) – inom geokronologi en underperiod och inom kronostratigrafi undersystem till den geologisk tidsperioden karbon
 Mississippi (sång) – en låt av gruppen Pussycat
 Mississippi (Bob Dylan-låt) – en låt av Bob Dylan
 Mississippi (bok) – en bok av Mark Twain från 1883, originaltitel: Life on the Mississippi

Se även
 Mississippi County